A 2009–2010-es magyar férfi kézilabda-bajnokság első osztálya (hivatalos nevén: Budapest Bank Férfi Liga 2009–10) 12 csapat részvételével 2009. augusztus 27-én rajtolt. A liga címvédője az MKB Veszprém KC csapata.

A bajnokság csapatai 
A 2009–2010-es magyar nemzeti kézilabda-bajnokság első osztályát 12 csapat részvételével rendezik, melyből 2 fővárosi, 10 vidéki egyesület.

Alapszakasz 

* Gy: Győzelem D: Döntetlen V: Vereség LG: Lőtt gól KG: Kapott gól GK: Gólkülönbség

Fordulók

Rájátszás

Rájátszás az 1–4. helyezésig 
A párharc az elődöntőben addig tart, amíg az egyik fél eléri a második győzelmét. A döntőben, és a bronzmérkőzésen az egyik fél harmadik győzelméig tart a küzdelem. A bajnok az MKB Veszprém KC csapata lett, miután 3–0-s arányban legyőzte a Pick Szeged gárdáját. A bakonyi csapatnak ez volt a tizennyolcadik bajnoki aranya.

Elődöntő 

|}

Döntő

Harmadik helyért

Rájátszás végeredménye az 5–8. helyezésig

Rájátszás állása a 9–12. helyezésig

Külső hivatkozások 
 Eredmények kézi.hu-n 

F2009
Magyarferfikezilabdabajnoksag
Magyarferfikezilabdabajnoksag